Недељице могу бити:

 Горње Недељице, насељено мјесто града Лознице, Република Србија
 Доње Недељице, насељено мјесто града Лознице, Република Србија